Il doppio del torneo di tennis Auckland Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bruce Derlin e Carl Limberger che hanno battuto in finale David Adams e Paul Hand 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Neil Borwick /  Simon Youl (semifinali)
Assente

 David Adams /  Paul Hand (finale)
 Bruce Derlin /  Carl Limberger (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Auckland Challenger 1991